Сафат может означать:

Сафат (имя — )
 Сафат — отец Елисея, библейского пророка ().
 Сафат — разведчик Моисея в земле Ханаанской ().

Прочее
 Сафат — вариант написания называния реки Самбатион.